Alice Coote (1968 - ), mezzo-soprano anglaise ;
 Eyre Coote (1726 - 1783), général britannique ;
Nina Coote (1883-1945), joueuse de croquet irlandaise ;
Robert Coote (1909 - 1982), acteur anglais.